Джишкариани () — сванская фамилия:
  — грузинский футболист.
 Джишкариани, Джаба — лидер грузинской оппозиции, учёный-географ.
 Джишкариани, Михаил Дмитриевич (род. 1969) — грузинский футболист.
 Джишкариани, София — грузинская актриса.